YLR steht für:
 Flughafen Leaf Rapids, Manitoba, Kanada (IATA-Code)
 Yaxham Light Railway, Museumsbahn in Norfolk, England

ylr steht für:
 Yalarnnga, eine der Kalkatung-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung